Bezirk Krems steht für:

 Krems an der Donau, Statutarstadt im Rang eines Bezirkes
 Bezirk Krems-Land, amtlich Bezirk Krems, Landbezirk von Krems

Siehe auch:
 Bezirk Kremsier